Édouard Choquet (1988) – cestista francese
 Gustave Choquet (1915-2006) – matematico francese
 Louise-Victorine Choquet (1813-1890) – poetessa francese